Assaga steht für:

 ein Dorf in Niger, siehe Assaga Koura
 ein Dorf in Nigeria, siehe Assaga (Nigeria)